

Geografia

India
Curti – città censuaria del distretto di Goa Nord, nello stato di Goa

Italia
Curti – comune della provincia di Caserta
Curti – frazione di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno

Persone
Curti – famiglia nobile italiana
Aldo Curti – cestista camerunese naturalizzato francese
Angelo Curti – produttore cinematografico italiano
Antonio Curti – commediografo, storico, giornalista, poeta dialettale e pittore italiano
Augusto Curti – politico italiano
Aurelio Curti – politico italiano
Carlo Curti – musicista italiano
Davide Curti – ex calciatore brasiliano
Franz Curti, pseudonimo di Jean Baptist Joseph Franz Henry Curti – compositore svizzero
Gianluca Curti – produttore cinematografico, sceneggiatore ed editore italiano
Girolamo Curti – pittore italiano
Guglielmo Curti – monaco cistercense e cardinale francese
Ivano Curti – politico italiano
José Curti –  calciatore e allenatore di calcio argentino
Lancino Curti – poeta italiano
Mario Curti – calciatore italiano
Merle Curti – storico statunitense
Orazio Curti – ingegnere italiano
Pier Ambrogio Curti – scrittore e patriota italiano
Roberto Curti – critico cinematografico e saggista italiano
Valerio Curti – pallavolista italiano
Werther Curti – politico italiano

Altro
Fornace Curti – storica fornace di Milano

Pagine correlate
Corti
Curtis
Curto